O torneio de equipes mistas do tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010 foi realizado entre os dias 18 e 19 de agosto no Kallang Field, em Singapura. Os tiros eram disparados a 70 metros de distância do alvo que media 1,22m de diâmetro. 

Como as duplas eram quase todas formadas por atletas de nacionalidades diferentes, as medalhas conquistadas neste evento não foram computadas no quadro de medalhas.

Medalhistas

Chaveamento
As chaves foram determinadas pela soma dos resultados dos integrantes das duplas obtidos na classificatória das provas individuais masculina e feminina.

With the exception of the bottom seed players were partnered in an attempt to make all the teams even based on their combined score.

Resultados

Finais

Chave 1

Chave 2

Eventos do tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2010